Paul McQueeney amerikai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Amerikában az 1800-as évek végétől rendszeres labdarúgó mérkőzéseket rendeztek. A labdarúgó játék szabályainak alapjait az angol játékszabályok felhasználásával, a nemzeti sajátosságokba történő beépítésével készítették. A korabeli játékvezetők semmilyen vizsgát nem tettek. Leginkább valamelyik csapat játékosaként vállalták a bírói feladatot. Elismertséget a sorozatban, közmegelégedésre vezetett mérkőzések biztosítottak.

Nemzetközi játékvezetés 
Nemzetközi játékvezetés szervezett formában még nem működött. Nemzetközi válogatott mérkőzések ritkán fordultak elő, leginkább klubcsapatok mérték meg felkészültségüket egy-egy nemzetközi mérkőzésen. Játékvezetőt minden esetben a hazai nemzet bírói közül választották.

Olimpiai játékok

1904. évi nyári olimpiai játékok
Amerikai Egyesült Államokban, Saint Louisban rendezték a 2., az 1900. évi bemutató labdarúgó tornát, ahol a rendezők mérkőzésvezetőként foglalkoztatták. A bemutató jellegű labdarúgó tornán három klubcsapat vett részt.

1904. évi bemutató labdarúgás

Források 
 dr. Földessy János - Hoffer József - Pánczél Lajos: A labdarúgó világbajnokságok ; Sport; Budapest 1992. (8. oldal)

Külső hivatkozások 

Amerikai labdarúgó-játékvezetők
A 19. században született személyek
A 20. században elhunyt személyek